Rovetta (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Bergamo
Rovetta (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk